Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2009 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье, который прошёл с 6 по 8 февраля 2009 года в Хамаре (Норвегия).

Программа

Среди женщин

Отдельные дистанции

Итоговая таблица

Среди мужчин

Отдельные дистанции

Итоговая таблица

Ссылки 
 

Международные спортивные соревнования в Хамаре
2009 год в Норвегии
Февраль 2009 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью